Gottfredson ist der Familienname folgender Personen:

 Floyd Gottfredson (1905–1986), US-amerikanischer Comiczeichner und -texter, Cartoonist sowie Maler
 Linda Gottfredson (* 1947), US-amerikanische Psychologin
 Michael R. Gottfredson (* 1951), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe